Зустрічний провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Зустрічний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Зустрічний провулок — провулок у місті Миколаїв.

 Зустрічний провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Вітряні гори.

Провулки